

Chimica 
 S16 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Musica 
S16 – album del 2020 di Woodkid

Altro 
 SIAI S.16 – idrovolante biplano monomotore per trasporto civile di 2/3 passeggeri della SIAI
 S16 – superstrada polacca
 S16 – superstrada austriaca